Миа́сс (, ) — река на Южном Урале, правый и самый крупный приток реки Исети (бассейн Иртыша).

Гидрология 
Длина реки составляет 658 км. Площадь водосборного бассейна — 21 800 км². Средний расход воды около устья 16,2 м³/с. Падение высоты от истока до устья составляет 508 м.

Исток находится в 11 км к северо-западу от деревни Орловки Башкортостана, на западном склоне хребта Нурали, на высоте около 600 м над уровнем моря.

От истока протекает с запада на восток по территории Учалинского района, у деревни Ильчигулово поворачивает на северо-восток, и далее течёт по территориям Челябинской и Курганской областей.

Устье находится в 20 км к северу от посёлка городского типа Каргаполье; впадает в реку Исеть в 629 км от её устья.

Основные притоки: Атлян, Большой Киалим, Бишкиль, Зюзелга, Биргильда. Наиболее крупный приток — левый — Верхний Иремель.

Этимология 
Возможно название происходит от тюркского слова меес —  «безлесное отлогое место», «покатость», «южная сторона горы».

Хозяйственное использование 
Начиная от истоков река зарегулирована плотинами, которые перемежаются с раскопанными драгой котлованами и небольшими озёрами. Первое серьёзное водохранилище — Миасский пруд. Далее река течёт через одноимённый город на север, вдоль Ильменского хребта, на северной оконечности которого устроено ещё одно водохранилище — Аргазинское. Это самый большой искусственный водоём на Южном Урале, служащий резервным источником водоснабжения города Челябинска. Следующее водохранилище на Миассе — Шершнёвское, уже в черте Челябинска. Используется для водоснабжения города. В центре Челябинска Миасс подпружен и разливается на ширину около трёхсот метров.

Воды Миасса подвергаются сильному антропогенному воздействию и в значительной мере загрязнены. В районе Челябинска в воде регистрируется серьёзное превышение предельной допустимой концентрации азота аммонийного (до 30 ПДК), фосфатов (до 8 ПДК), железа (до 11 ПДК), нефтепродуктов (до 7 ПДК) и др. Способность реки к самоочистке русла исчезла, постоянно предлагается убрать плотину и пустить Миасс как есть. В отчёте Министерства природных ресурсов и экологии за 2007 год река названа одной из наиболее загрязнённых в России за последние 15-20 лет. Экологическая обстановка на притоке Миасса реке Сак-Елга соответствует параметрам зоны экологического бедствия.

Притоки 
(указано расстояние от устья)

 12 км: Табарка
 71 км: Травянка
 80 км: Окуневка
 98 км: Грязнуха
 104 км: Боровлянка
 129 км: Скакун
 142 км: Каменка
 155 км: Карачелка
 177 км: Тукманка
 202 км: Чумлячка
 203 км: Чумляк
 239 км: Чесноковка
 326 км: Зюзелга
 Игуменка
 Чикинка
 Серозак
 382 км: Биргильда
 418 км: Чубар-Айгыр
 435 км: Бишкиль
 457 км: Караси
 478 км: Сырыелга
 527 км: Аткус
 532 км: Сак-Элга
 535 км: Большой Киалим
 546 км: Тыелга
 560 км: Селянка
 564 км: Куштумга
 Атлян
 596 км: Чёрная
 619 км: Верхний Иремель

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Миасс от истока до Аргазинского гидроузла, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010500812111200003411.

Примечания

Литература 
  (в пер.)
 
 
 С. М. Стрельников. Миасс. Словарь географических названий. - Златоуст, Издательство С. М. Стрельникова, 1995 . - 56 с.

Ссылки 
 
 
  — статья на сайте Челябинского гидрометцентра

 
Притоки Исети
Реки Учалинского района
Реки Карабашского городского округа
Реки Миасского городского округа
Водные объекты Миасса
Реки Аргаяшского района
Реки Челябинска
Реки Сосновского района (Челябинская область)
Реки Красноармейского района (Челябинская область)
Реки Щучанского района
Реки Шумихинского района
Реки Мишкинского района Курганской области
Реки Каргапольского района